

Персоналії 
 Кемокаї Каллон (*1972) — сьєрралеонський футболіст.
 Мохамед Каллон (*1979) — сьєрралеонський футболіст та футбольний тренер.
 Муса Каллон (*1970) — сьєрралеонський футболіст та футбольний тренер.

Інші значення 
 Каллон (футбольний клуб) — сьєрралеонський футбольний клуб з міста Фрітаун.